

Toponyme 

 Valouse, commune française du département de la Drôme
 Lavans-sur-Valouse, commune française du département du Jura
 Valfin-sur-Valouse est une commune française, située dans le département du Jura et la région Franche-Comté.
 Marigna-sur-Valouse est une commune française, située dans le département du Jura et la région Franche-Comté.

Hydronymes 

 la Valouse est une rivière française du département du Jura, affluent de l'Ain.

 la Valouse est un ruisseau français du département de la Dordogne, affluent de l'Isle.

Montagne 
Col de Valouse, dans le Massif du Diois